Rocquencourt kan syfta på:
 Rocquencourt, Oise
 Rocquencourt, Yvelines